Das WTT Champions Macao 2022 war das elfte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 19. bis 23. Oktober 2022 in Macau statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 18. Oktober 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Macau